Il Canberra International è stato un torneo di tennis che si giocava a Canberra in Australia. L'evento faceva parte del  WTA tour, ed è stato classificato come un Tier III (2001), un Tier V (2002-2005) e un Tier IV (2006). Il torneo si disputava sul cemento ed era di preparazione al primo Grande Slam dell'anno: gli Australian Open.

Il torneo si è disputato presso il National Sports Club nella zona nord di Canberra nel sobborgo di Lyneha ed è stato giocato sul Rebound Ace.

Albo d'oro

Singolare

Doppio

Collegamenti esterni